

Musique 
 Tierce, un intervalle entre deux notes séparées par trois degrés ;
 Tierce picarde, un type d'accord d'emprunt ;
 Tierce, grosse tierce et tierce en taille, des types de registration ou de jeux d'orgue.

Liturgie catholique 
 Tierce, office de la liturgie des heures.

Sport 
 Tierce, une position utilisée en escrime.

Jeux 
 Tierce, dans les jeux de cartes, trois cartes de même couleur qui se suivent dans l'ordre naturel. Exemples : « 4, 5, 6 » de cœur ou « Dame, Roi, As » de pique.

Unité
 Une tierce est une unité de temps égale au soixantième de la seconde.

Patronyme 
Tierce est un nom de famille français présent surtout en Seine-Maritime (Normandie).

Adjectif 
 Forme féminine de l'adjectif tiers.

Voir aussi 
 
 

Patronyme normand